Hurault ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Victor Denis Hurault de Vibraye (Anne-Denis-Victor Hurault, 7e marquis de Vibraye; 1767–1843), französischer Militär und Politiker
 Étienne-Joseph Hurault (1873–1934), Bischof
 Louis Hurault (1886–1973), französischer General und Geograph (Kartograph) 
 Louis Marie Charles Hurault de Sorbée (1786–1850), französischer Militär
 Ludovic Hurault de Vibraye (1845–1929), französischer Militär 
 Philippe Hurault de Cheverny (1528–1599), französischer Adliger und Politiker 
 Philippe Hurault de Cheverny (Bischof) (1579–1620), Bischof von Chartres